Litauiske borgerkrig kan henvise til:
 Litauiske borgerkrig (1381–1384), en krig mellem Jogaila og hans onkel Kęstutis og fætter Vytautas
 Litauiske borgerkrig (1389–1392), en krig mellem Jogaila og hans fætter Vytautas
 Litauiske borgerkrig (1432–1438), en krig mellem Švitrigaila og Sigismund Kęstutaitis
 Litauiske borgerkrig (1700), en krig mellem flere magtfulde magnatfamilier

Se også
 Glinskys oprør i 1508